Le réseau express régional manceau ou RER manceau est un projet de service express métropolitain de France visant à desservir la métropole du Mans, dans le Sarthe.

Histoire

Chronologie

Tracé et stations

Tracé

Stations

Halte ferroviaire Le Mans-Hôpital 
La mise en service de la halte ferroviaire de Le Mans-Hôpital est prévue pour septembre 2023.

Desserte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 TER Pays de la Loire
 Service express métropolitain

Le Mans
Transport ferroviaire en Pays de la Loire